Le district de Huimin (回民) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine ;
 Le xian de Huimin (惠民) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme